Mette Vestergaard har flere betydninger:

 Mette Vestergaard Larsen – team manager og tidligere spiller på det danske håndboldlandshold for kvinder
 Mette Walsted Vestergaard – dansk journalist og studievært
 Mette Westergaard - dansk væver (1866 - 1951)